Karl Gruber je lahko:
 Karl Gruber (general)
 Karl Gruber (politik)
 Karl Gruber (umetnostni zgodovinar)
 Karl Gruber (zoolog)